barkóczi Rosty Pál (1745–1810) táblabíró, főhadnagy, elítélt magyar jakobinus.
barkóczi Rosty Pál (1830–1874) magyar földrajztudós, néprajztudós, fotográfus, az MTA levelező tagja.
Rosty Pál (1890–1916) magyar vívó, olimpikon